{| style=float:right
 | 

«Дива в Парижі» () — франко-бельгійський комедійний фільм 2017 року, поставлений режисерами  Домініком Абелем та Фіоною Гордон. Фільм був номінований в 3-х категоріях на здобуття бельгійської національної кінопремії «Магрітт» за 2017 рік та отримав нагороду за найкращий монтаж.

Сюжет 
У канадське містечко, де веде розмірене життя, працюючи бібліотекаркою, Фіона, приходить загадковий лист. Відправник — її 93-річна тітка Марта з Франції, яка пише племінниці, що опинилася в біді. Вразлива Фіона й не здогадується, що в бабусі просто розігралася фантазія на тлі наближається маразму. Вона не може ігнорувати клич про допомогу, тому в цей же день купує квиток на літак до Парижа. По прильоту до міста, дівчина одразу ж занурюється в атмосферу пригод. Вона блукає паризькими вулицями, намагаючись відшукати будинок тітки Марти. А один курйозний випадок зводить її з приставучим волоцюгою, який починає всюди вештатися за Фіоною. Дівчина просить перехожого сфотографувати її на тлі Ейфелевої вежі, але, спіткнувшись, падає в річку, привертаючи загальну увагу. Так її і помічає Домінік — симпатичний чоловік, вимушений жити в наметі на березі Сени. Моментально закохавшись в незнайомку, він приймається переслідувати її, бажаючи допомогти розібратися з проблемами, що виникають.

У ролях

Знімальна група

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 
    (станом на 8.01.2018)

Фільми Франції 2017
Кінокомедії 2017
Кінокомедії Франції
Кінокомедії Бельгії
Фільми французькою мовою
Фільми англійською мовою
Фільми про Париж